Појам Битка код Смоленска може да се односи на:
 Опсада Смоленска (1609—1611)
 Битка код Смоленска (1812),
 Битка код Смоленска (1941),
 Битка код Смоленска (1943),